La expresión Gran muralla verde puede referirse a:

Un programa lanzado en la China en 1978, para plantar una franja quebraviento 4480 km, con la finalidad de contener el avance del Desierto de Gobi. La planificación llega hasta el 2074. Ver: Gran muralla verde (China).

En África, un proyecto multinacional, lanzado en 2005 por el presidente Olusegun Obasanjo, y retomado por el presidente Abdoulaye Wade, senegalés, de reforestación de 15 millones de hectáreas, con una longitud de 7100 km y una anchura media de 15 km, entre Dakar y Yibuti, con la finalidad de contener el avance hacia el sur de las zonas desérticas desde el norte de África (Sahara, Sahel, etc.). Para realizar esta obra, se involucrará directamente a 11 países y planificar las actividades de reforestación. Ver: Gran muralla verde (África).